Jan Jozef Horemans il Vecchio – pittore fiammingo
 Jan Jozef Horemans il Giovane – pittore fiammingo
 Peter Jacob Horemans – pittore fiammingo
 Siebe Horemans – calciatore belga